Gullickson est un nom propre qui peut faire référence à l’une des personnes américaines suivantes :
 , (1899-1982), golfeur ;
 Thomas Gullickson (1950- ), prélat catholique ;
 Bill Gullickson (1959- ), joueur de baseball ;
 Carly Gullickson (1986- ) et  (1990- ), joueuses de tennis et filles du précédent.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme